Диамантидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диамантидис, Димитрис (род. 1980) — греческий профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.
 Диамантидис, Яннис (род. 1948) — греческий политик.